Кубок Англии 1905/1906 () — 35-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал ливерпульский клуб «Эвертон», обыгравший в финальном матче «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:0.

18 ноября 1905 года в рамках турнира прошёл матч третьего квалификационного раунда между лондонскими клубами «Кристал Пэлас» и «Челси». В тот же день «Челси» играл матч Второго дивизиона против «Бернли». Руководство «Челси» выставило основной состав на матч лиги, а в Кубке Англии вышли резервисты. «Пэлас» выиграл со счётом 7:1. После этого Футбольная ассоциация внесла поправки в правила, согласно которым команды были обязаны всегда выставлять свои основные составы в матчах Кубка Англии.

Календарь

Первый раунд  
В первом раунде сыграли 29 из 40 клубов Футбольной лиги (Первый и Второй дивизионы), а также 24 клуба, прошедших квалификационные раунды. Также в первый раунд получили приглашения 11 клубов Южной футбольной лиги:

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Полуфиналы

Финал

Финал прошёл 21 апреля 1906 года на стадионе «Кристал Пэлас». В нём встретились «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу с минимальным счётом одержал «Эвертон».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1905
Футбол в Англии в сезоне 1905/1906
Футбол в Европе в 1905 году
Футбол в Европе в 1906 году